

Футбол 
 «Автомобіліст» (Копичинці)
 «Автомобіліст» (Львів)
 «Автомобіліст» (Одеса)
 «Автомобіліст» (Полтава)
 «Автомобіліст» (Суми)
 «Автомобіліст» (Санкт-Петербург)

Гандбол 
 «Автомобіліст» (Бровари)

Хокей 
 «Автомобіліст» (Єкатеринбург)

Волейбол 
 «Автомобіліст» (Санкт-Петербург)